

Cinema 

 LUV – film del 2012 diretto da Sheldon Candis

Codici 
 LUV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Langgur (Indonesia)
 LuV – Lehmann & Voss, Hamburgo

Musica 
 LUV – singolo di Janet Jackson
 Luv – casa discografica italiana (tra gli artisti, Bruno Lauzi)
 Luv' – trio femminile pop olandese